Livraghi est un patronyme porté notamment par :
 
  (1899-1975), évêque italien,
  (1927-2014), publicitaire et écrivain italien,
 Giovanni Livraghi (1819-1849), patriote italien,
  (1937-), compositeur et dirigeant sportif italien.

Patronyme italien